Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2016/2017 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа А

«Фенербахче» (Стамбул)

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В 5-м туре «Манчестер Юнайтед» – «Фейеноорд» мяч в свои ворота забил Брэд Джонс.

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Заря» (Луганск)

Группа B

АПОЭЛ (Никосия) 

* В матче 6-го тура АПОЭЛ — «Олимпиакос» мяч в свои ворота забил Мануэл да Кошта.

«Олимпиакос» (Пирей)

«Янг Бойз» (Берн)

«Астана» (Астана)

Группа C

«Сент-Этьен» (Сент-Этьен) 

* В матче 3-го тура «Сент-Этьен» — «Габала» мяч в свои ворота забил Рикардиньо.

«Андерлехт» (Брюссель) 

* В матче 1-го тура «Андерлехт» – «Габала» мяч в свои ворота забил Рафаэл Сантос.

«Майнц 05» (Майнц)

«Габала» (Габала)

Группа D

«Зенит» (Санкт-Петербург) 

* В матче 6-го тура АЗ — «Зенит» мяч в свои ворота забил Стейн Вёйтенс.

АЗ (Алкмар)

«Маккаби» (Тель-Авив)

«Дандолк» (Дандолк) 

* В матче 6-го тура «Маккаби» — «Дандолк» мяч в свои ворота забил Эли Даса.

Группа E

«Рома» (Рим) 

* В матче 2-го тура «Рома» – «Астра» мяч в свои ворота забил Фабрисио.

В ответном матче 1/8 финала «Рома» – «Лион» мяч в свои ворота забил Люка Тузар.

«Астра» (Джурджу)

«Виктория» (Пльзень)

«Аустрия» (Вена)

Группа F

«Генк» (Генк)

«Атлетик» (Бильбао) 

* В первом матче 1/16 финала «Атлетик» — АПОЭЛ мяч в свои ворота забил Йоргос Меркис.

«Рапид» (Вена) 

* В матче 1-го тура «Рапид» — «Генк» мяч в свои ворота забил Омар Колли.

«Сассуоло» (Сассуоло) 

* В матче 3-го тура «Рапид» — «Сассуоло» мяч в свои ворота забил Томас Шраммель.

В матче 5-го тура «Атлетик» — «Сассуоло» мяч в свои ворота забил Микель Баленсиага.

Группа G

«Аякс» (Амстердам)

«Сельта» (Виго)

«Стандард» (Льеж)

«Панатинаикос» (Афины)

Группа H

«Шахтёр» (Донецк) 

* В матче 5-го тура «Шахтёр» — «Коньяспор» мяч в свои ворота забил Абдюлькерим Бардакджи.

«Гент» (Гент) 

* В ответном матче 1/16 финала «Тоттенхэм» — «Гент» мяч в свои ворота забил Гарри Кейн.

«Брага» (Брага)

«Коньяспор» (Конья)

Группа I

«Шальке 04» (Гельзенкирхен) 

* В матче 2-го тура «Шальке» — «Ред Булл» мяч в свои ворота забил Дуе Чалета-Цар.

«Краснодар» (Краснодар)

«Ред Булл» (Зальцбург)

«Ницца» (Ницца)

Группа J

«Фиорентина» (Флоренция)

ПАОК (Салоники) 

* В ответном матче 1/16 финала «Шальке» — ПАОК мяч в свои ворота забил Матия Настасич.

«Карабах» (Агдам)

«Слован» (Либерец)

Группа K

«Спарта» (Прага) 

* В матче 4-го тура «Спарта» — «Хапоэль» мяч в свои ворота забил Бен Биттон.

«Хапоэль» (Беэр-Шева)

«Саутгемптон» (Саутгемптон) 

* В матче 4-го тура «Саутгемптон» — «Интер» мяч в свои ворота забил Юто Нагатомо.

«Интернационале» (Милан)

Группа L

«Османлыспор» (Анкара)

«Вильярреал» (Вильярреал)

«Цюрих» (Цюрих)

«Стяуа» (Бухарест)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2016/2017, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Олимпик» (Лион)

«Бешикташ» (Стамбул) 

* В первом матче 1/16 финала «Хапоэль» — «Бешикташ» мяч в свои ворота забил Вильям Соарес.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Боруссия» (Мёнхенгладбах)

«Копенгаген» (Копенгаген) 

* В первом матче 1/16 финала «Лудогорец» — «Копенгаген» мяч в свои ворота забил Анисе Абель.

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)

«Лудогорец» (Разград)

«Легия» (Варшава)

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2016 году
Футбол в Европе в 2017 году
состав